Kėkštai ist der Name folgender Orte:

 Kėkštai (Kretinga), Dorf in der Rajongemeinde Kretinga, Bezirk Klaipėda, Litauen (früher Schnudebarsden, Kreis Memel, Ostpreußen/Memelland)
 Kėkštai, früherer litauischer Name von Nowinki (Kaliningrad), Ort in der Oblast Kaliningrad, Russland